Владимир Иванович Соколов:
 Соколов, Владимир Иванович (1862—1919) — генерал-лейтенант, участник Белого движения.
 Соколов, Владимир Иванович (1872—1946) — русский художник, работал в области декоративно-прикладного искусства.
 Соколов, Владимир Иванович (1883—1940) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Соколов, Владимир Иванович (род. 1933) — советский футболист, тренер.